Too Shy:
  — песня группы Kajagoogoo (1983).
 Too Shy — песня с альбома Мо Такер  (1991).
 2Shy — 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Секретные материалы» (1995).